Multerer ist der Familienname folgender Personen: 

 Franz Multerer (1864–1920), deutscher Maler
 Hans Multerer (1892–1945), deutschsprachiger Schriftsteller
 Niklas Multerer (* 1988), deutscher Degenfechter
 Ricarda Multerer (* 1990), deutsche Fechterin